Eurobond (Plural: Eurobonds) kann sich beziehen auf: 

 eine gemeinsame Staatsanleihe mehrerer EU-Mitgliedstaaten (Euro-Bond), siehe EU-Anleihe
 eine Form einer Fremdwährungsanleihe, siehe Eurobond (Euromarkt-Anleihe)